«Меч дракона»:

 Меч дракона — китайский полнометражный CGI-мультфильм 2005 года.
 Меч дракона — китайский исторический боевик режиссёра Дэниэла Ли 2015 года.